

Patronyme
 Brian Selznick, (1966- ), est un écrivain américain. 
 David O. Selznick, (1902-1965), fut un producteur de cinéma hollywoodien.
 Lewis J. Selznick, (1870-1933), fut un producteur de cinéma juif-ukrainien-anglo-américain. 
 Myron Selznick, (1898—1944), fut un producteur de films et un agent d’acteurs américain.
 Philip Selznick, (1919-2010), fut un sociologue américain.

Cinématographie
 Selznick International Pictures était un studio de production de film à Hollywood créé en 1935 par David O. Selznick.

Homonymie
Homonymie de patronyme